Олег Станиславович Михайлик (; род. 5 декабря 1974 года, Килия, Украина) — украинский  и общественный деятель, лидер одесской ячейки партии «Сила людей»;. Вместе с единомышленниками неоднократно проводил акции против мэра Одессы Труханова, разоблачал коррупционные схемы и боролся за сохранение исторического и архитектурного наследия города.

Биография 
Олег Михайлик родился 5 декабря 1974 года в городе Килия Одесской области.

В 1994 году Михайлик окончил с отличием Одесское мореходное училище. В 2002 году — Одесскую Морскую Академию по специальности инженер-судомеханик, в 2005 году — Одеський Национальный Морской Университет по специальности — менеджер-экономист.

С 1994 года работал в Черноморском морском пароходстве. После развала ЧМП более 10 лет проработал механиком на судах иностранных компаний, дошел до должности старшего механика. Последние 3 года своего трудового стажа работы за рубежом был ведущим инженером обеспечения подводно-технических работ всемирно известной норвежской компании.

С 2011 года и до сих пор — технический директор многопрофильной инжиниринговой компании и частный предприниматель.

Общественная деятельность 
С 2011 года Олег Михайлик занимается борьбой с долгостроями в городе Одесса и Одесской области. В 2012 году создал Одесскую областную общественную организацию "Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело» для решения вопросов недостроев и проблемных строительных объектов, где был её руководителем Вместе с командой принимал участие в разработке законопроекта о защите прав вкладчиков в жилищное строительство и Дорожной карты решения вопросов недостроев в Одессе и Одесской области.

С 2013 года принимает активное участие в борьбе с незаконными застройками в городе Одесса, занимается сохранением архитектурного наследия Одессы, скверов и пляжей Одессы.

С 2015 года член политической партии «Сила людей». С 2016 года — председатель Одесской городской партийной организации. В 2017 году вместе с членами своей команды организовал первую в Одессе и Украине «Школу местного самоуправления» для обучения активных граждан, общественных активистов и общественных деятелей, а также депутатов местных советов и их помощников.

В конце 2017 года в рамках проекта «Школа мэров» прошел стажировку в муниципалитетах Клуж-Напока, Будапешт и пяти городах Польши.

С начала 2018 — основатель и председатель общественной организации "Центр гражданских инициатив «ЦеГрин-Одесса», занимающейся просветительской и образовательной деятельностью для развития и усиления знаний и компетенций гражданского общества. С 2018 года — один из основателей открытой Гражданской платформы «Одесса 2020», которая объединяет несколько разноплановых общественных организаций и благотворительных фондов для решения социальных задач, борьбы с коррупцией и проведения просветительских и массовых мероприятий без бюджетной поддержки со стороны городской власти Одессы.

С 2018 года является ведущим эфиров о событиях, происходящих в Одессе на Одесском «7 канале».

В 2019 году Михайлик вошел в первую десятку списка партии «Движение новых сил» для участия в досрочных парламентских выборах. Технический руководитель ЧП «Протексис». Беспартийный.

Покушение на Михайлика 
22 сентября 2018 неизвестные из огнестрельного оружия ранили одесского активиста Олега Михайлика в грудную клетку. Раненого госпитализировали в Еврейской больнице. После того, как Михайлик пришел в себя, он заявил, что имел конфликты только с городскими властями и никогда не было никаких конфликтов с криминальными элементами.

Около сотни местных активистов, однопартийцев Михайлика и местных жителей два дня подряд выходили под стены главного управления одесской облполиции на акции, во время которых требовали уволить главного полицейского области Дмитрия Головина и прокурора Одесской области Олега Жученко.

В совместном заявлении, обнародованном 23 сентября, представители политических партий, общественных организаций, правозащитники, активисты, журналисты Одессы обратились к Президенту Украины, руководителям МВД, СБУ и ГПУ с требованием расследовать все факты нападений на журналистов и активистов в городе и уволить руководителей силовых и правоохранительных ведомств Одесской области. Последней каплей терпения общественности стал расстрел Михайлика

Примечания

Ссылка 
 Биография Олега Михайлика на novilidery.com.
 Олег Михайлик — общественный активист, председатель городской организации «Сила людей» на dumskaya.net.

Общественные деятели по алфавиту
Выпускники Одесского мореходного училища
Выпускники Одесской морской академии
Выпускники Одесского национального морского университета
Общественные деятели Украины
Журналисты Украины
Члены партии «Сила людей»